Mościska ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Mościska (Piecki), Waldsiedlung im Powiat Mrągowski, bis 1938 Nikolaihorst, 1938 bis 1945 Nickelshorst, Försterei im Kreis Sensburg, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Mościska (Miłosław), Waldsiedlung im Powiat Wrzesiński
 Mościska (Odolanów), Waldsiedlung im Powiat Ostrowski
 Mościska (Wysoka), Dorf im Powiat Pilski

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Mościska (Brzuze), Dorf im Powiat Rypiński
 Mościska (Skrwilno), Dorf im Powiat Rypiński

 in der Woiwodschaft Łódź:
 Mościska (Jeżów), Dorf im Powiat Brzeziński
 Mościska (Kamieńsk), Dorf im Powiat Radomszczański

 in der Woiwodschaft Lublin:
 Mościska (Dorohusk), Kolonie im Powiat Chełmski
 Mościska (Kąkolewnica), Dorf im Powiat Radzyński
 Mościska (Rudnik), Dorf im Powiat Krasnostawski
 Mościska (Sosnowica), Dorf im Powiat Parczewski

 In der Woiwodschaft Masowien:
 Mościska (Grodzisk Mazowiecki), Dorf im Powiat Grodziski
 Mościska (Izabelin), Dorf im Powiat Warszawski Zachodni
 Mościska (Szczawin Kościelny), Dorf im Powiat Gostyniński
 Mościska (Szcutowo), Dorf im Powiat Sierpecki
 Mościska (Trojanów), Dorf im Powiat Garwoliński
 Mościska (Zabrodzie), Dorf im Powiat Wyszkowski

 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Mościska (Lubichowo), Dorf im Powiat Starogardzki
 Mościska (Michałowo), Dorf im Powiat Białostocki

Siehe auch:
 Mościska Duże
 Mościska Małe
 Mościska-Kolonia
 Mościsko